Keene Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Keene Township (Illinois)
 Keene Township (Michigan)
 Keene Township (Minnesota)
 Keene Township (North Dakota)
 Keene Township (Ohio)